Heusing ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Heusing (* 1963), deutscher Afrikanist und Wissenschaftsmanager
 Hans-Joachim Heusing (1928–2020), deutscher Kletterer, Bergsteiger, Heimatforscher und Denkmalpfleger